La Coupe de l'indépendance des Tuvalu de football () est une compétition organisée par la Tuvalu National Football Association (TNFA). Elle a lieu sur l'île de Funafuti le 1er octobre de chaque année (Independence Day) et est organisée depuis 1988.

Histoire

Palmarès

Nombre de titres

Références 

Independence Cup